

Столяровка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Столяровка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан